Ros eller ROS kan ha flera betydelser:

 Ros – ett växtsläkte i familjen rosväxter, se rossläktet
 Buskrosor – ett av rossläktets grundläggande växtsätt
 Ros (symbol) – en symbol för kärlek, en symbol inom heraldik med mera
 Rosenvatten – vatten med rosenblad i
 ROS – engelsk förkortning för en grupp syreföreningar, se Reaktiva syreföreningar
 Bältros – en herpessjukdom som orsakas av varicella zoster-virus
 Rosfeber – en bakteriell infektion i läderhuden
 -ros – ett ortnamnsefterled
 Ros (släkt) –  en svensk adlig släkt

Geografi

Belarus 

 Ros (vattendrag), Hrodnas voblast, 
 Ros (ort), Hrodnas voblast,

Ukraina 

 Ros (flod) – en biflod till Dnepr

Se även
 Rosen – ett efternamn

Robotskapade Belarusförgreningar